|}
Die Bahnstrecke Saigon–Mỹ Tho war in ihrem nördlichen Abschnitt (Saigon–Chợ Lớn) die erste Bahnstrecke im damaligen Französisch-Indochina und auf dem Gebiet des heutigen Vietnam.

Geschichte 
 

Am 11. Dezember 1879 wurde einer Investorengruppe die Konzession für den Bau einer Bahnstrecke von Saigon nach Cholon gewährt. Sie konstituierte sich als Société Générale des Tramways à Vapeur de Cochinchine (SGTVC). Die Strecke wurde in Meterspur errichtet, war fünf Kilometer lang und wurde am 27. Dezember 1881 eröffnet.

Bereits am 12. November 1880 hatte die Regierung von Französisch-Indochina den Auftrag zur Verlängerung der Strecke bis Mỹ Tho am Mekong an einen anderen Unternehmer vergeben. Nach schnellem Baufortschritt konnte die Strecke am 20. Juli 1885 in Betrieb genommen werden, obwohl ihre längste Brücke über den Grand Vaïco (550 m) noch nicht fertiggestellt war. Hier wurde vorläufig eine Fähre eingesetzt. Zum 15. Juli 1888 fusionierten die beiden Gesellschaften und die Bahnstrecke Saigon–Mỹ Tho wurde in einheitlicher Regie betrieben.

Aufgrund ihrer Entstehung aus einer Überlandstraßenbahn war die Eisenbahninfrastruktur und das zulässige Profil für Eisenbahnfahrzeuge auf der Strecke beschränkt, auch als sie später in Saigon Anschluss an das übrige Netz der Kolonie erhielt. Ab 1936 wurden hier Schienenbusse von Renault eingesetzt. In dieser Zeit befuhren täglich zehn Zugpaare die Strecke. Es gab gemischte Züge und „Express-Züge“, letztere ausschließlich mit Personenbeförderung.

1958 wurde die Strecke aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt.

Literatur 
 Frédéric Hulot: Les chemins de fer de la France d'outre-mer 1: L'Indochine – Le Yunnan. Saint-Laurent-du-Var 1990. ISBN 2-906984-05-1.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Vietnam
Ho-Chi-Minh-Stadt
Bahnstrecke Saigon My Tho